19-й чемпионат Европы по художественной гимнастике состоялся в городе Риза (Германия). Он проходил с 4 по 6 апреля 2003 года. Комплекты медалей были разыграны в отдельных видах индивидуального многоборья (с обручем, мячом, булавами и лентой), групповых упражнениях, а также среди юниоров.

В отсутствие лидера прошлогоднего чемпионата Европы Алины Кабаевой, срок дисквалификации которой на тот момент ещё не истёк, в индивидуальной программе Россию представляла Зарина Гизикова, завоевавшая в конечном итоге одну золотую и одну серебряную медали. Ещё три золотые медали сборная России выиграла в групповых упражнениях. Среди гимнасток, выступающих в индивидуальном разряде, первенствовала украинка Анна Бессонова, став трёхкратной чемпионкой Европы в упражнениях с обручем, булавами и лентой, и серебряным призёром в упражнении с мячом.

Медалисты

Результаты

Обруч

Мяч

Булавы

Лента

Групповые упражнения

Многоборье

5 лент

3 обруча+2 мяча

Юниоры

Групповые упражнения (5 обручей)

Примечания

Ссылки 
 

Спорт в Германии в 2003 году
Чемпионаты Европы по художественной гимнастике
Чемпионаты Европы в Германии
Апрель 2003 года
Риза
Спортивные соревнования в Саксонии
Художественная гимнастика